Проспект Авиаторов:
 Проспект Авиаторов — проспект в Новокузнецке
 Проспект Авиаторов — проспект в Ярославле